Gennobaudes ist der Name zweier germanischer Heerführer:

 Gennobaudes (3. Jahrhundert),
 Gennobaudes (4. Jahrhundert).